Passinhos é um distrito do município de Osório, no Rio Grande do Sul . O distrito possui  cerca de 700 habitantes e está situado na região sul do município .

Distritos de Osório (Rio Grande do Sul)